Weefseltechnologie, het kweken van weefsels voor diverse toepassingen
 Weefselkweek (plant), een methode om planten te vermeerderen onder steriele condities